Walsh puede hacer referencia a:

Personas 
 Adam Walsh (1974-1981), niño estadounidense secuestrado en un almacén de un centro comercial de Hollywood, Florida, el 27 de julio de 1981, y después encontrado asesinado.
 Dylan Walsh (1963-), actor estadounidense, conocido como el Dr. Sean McNamara en la serie Nip/Tuck.
 James Thomas Patrick Walsh (1943-1998), actor estadounidense.
 Fidler Joseph «Joe» Walsh (1947-), guitarrista, cantante, y compositor de Rock, Country Rock y Folk Rock, conocido por su maestría con la guitarra eléctrica.
 Kerri Walsh (1978-), voleibolista profesional estadounidense de voleibol de playa.
 Kimberley Walsh (1981-), cantante, compositora, bailarina y actriz británica.
 Louis Walsh (1952-), mánager irlandés y juez en el programa de televisión británico The X Factor.
 María Elena Walsh (1930-2011), poeta, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina, considerada como «mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias».
 Patricia Walsh (1952-), psicóloga social y política argentina de tendencia peronista de izquierda.
 Raoul Walsh (1887-1980), director de cine estadounidense.
 Rodolfo Walsh (1927-1977), periodista, escritor y traductor argentino, militante en las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros, y desaparecido por la última dictadura argentina en Buenos Aires, el 25 de marzo de 1977.
 Steve Walsh (1951-), músico, cantante y compositor conocido principalmente por su trabajo como miembro de la banda estadounidense de rock progresivo Kansas.
 Stella Walsh (1911-1980), atleta polaca y más tarde nacionalizada estadounidense, que fue campeona olímpica de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (1932) y subcampeona en los de Berlín (1936).
 Willie Walsh (1961-), ejecutivo de aerolínea irlandés, que es actualmente consejero delegado de British Airways.

Toponimia 
 Walsh (Colorado), condado de Baca, en el estado estadounidense de Colorado.

Matemática 
 Función de Walsh, funciones que únicamente tomas los valores -1 y 1, en subintevarlos definidos por fracciones diádicas.

Premios y reconocimientos 
 Premio Rodolfo Walsh, galardón entregado dentro de la 'Semana Negra de Gijón'; es un festival literario especializado en literatura policíaca, ciencia ficción, fantasía y novela histórica, llevado a cabo en la ciudad Asturiana de Gijón, en España.